Gegenlicht steht für

 Gegenlicht, Album (1981) des Austropop-Trios STS
 Gegenlicht, Austropop-Gruppe aus dem österreichischen Bundesland Steiermark
 Gegenlicht, Band aus Deutschland, die Songs des Austropop-Trios STS interpretiert 
 Gegenlicht, Buch (2001) von Gabriel Josipovici über die Geschichte einer Eltern-Kind-Beziehung
 Gegenlicht, in der Fotografie verwendete Bezeichnung für eine Lichtquelle 
 Gegenlicht, Fotokurs Heft (1970) von Klaus Fischer 
 Gegenlicht, Gedichte von Fritz Werf (1966) und von  Richard Wagner (1983)
 Gegenlicht, Kriminalfilm (1983), Elio Carniel (Kamera)
 Gegenlicht, Kurzgeschichte (2005) von Yorck Kronenberg
 Gegenlicht, Roman (1979) von Walter Wippersberg
 Gegenlicht, Werk des Malers August von Brandis  
 Gegenlicht, Werk (1888) der Lithografin und Pastellzeichnerin Louise-Cathérine Breslau
 Gegenlicht Super8-Filmverleih, Vertrieb unabhängig gedrehter Filme 
 Gegenlicht traumgeschwärzt, Gedichtband (1989) von Klaus Körner